Le mot Arcangues a plusieurs significations.

Géographie
 Arcangues, commune française, située en Pays basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Personnalités
 Benoît d'Arcangues (1920-1944) officier Mort pour la France 
 Claude d'Arcangues (1921-2004), général français ;
 Guy d'Arcangues (1924-2004), écrivain français.

Sport 

 Arcangues (1988-2006), cheval de course